Апелляцио́нный суд девя́того о́круга США (дословно Апелляционный суд США по девятому федеральному апелляционному округу; , сокращённо 9th Cir.) — федеральный суд апелляционной инстанции США, рассматривающий дела в штатах Айдахо, Аляска, Аризона, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Монтана, Невада, Орегон и на территориях острова Гуам и Северных Марианских островов.

Постоянным местом нахождения суда является  в Сан-Франциско, штат Калифорния. Поскольку девятый округ на сегодняшний момент является самым большим в стране, заседания суда одновременно проходят в нескольких местах в пределах округа. Это сделано для того, чтобы облегчить доступ граждан к правосудию. Дела из северных штатов рассматриваются в Сиэтле и Портленде, из Южной Калифорнии — в Пасадене, из Северной Калифорнии, Невады, Аризоны, Гавайев и со всех островных территорий — в Сан-Франциско.

Верховный суд США может проверить и пересмотреть решение Апелляционного суда только в том случае, если оно существенно нарушает сложившуюся судебную практику либо имеется неразрешённая коллизия в вопросе федерального права.

Территориальная юрисдикция 
В Апелляционном суде по девятому федеральному апелляционному округу обжалуются окончательные решения, принятые по вопросам, относящимся к федеральной юрисдикции, следующих нижестоящих судов федерального уровня:
 Федеральный окружной суд Айдахо
 Федеральный окружной суд Аляски
 Федеральный окружной суд Аризоны
 Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вашингтон
 Федеральный окружной суд Западного округа штата Вашингтон
 Федеральный окружной суд Гавайев
 Федеральный окружной суд Центрального округа Калифорнии
 Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии
 Федеральный окружной суд Восточного округа Калифорнии
 Федеральный окружной суд Южного округа Калифорнии
 Федеральный окружной суд Монтаны
 Федеральный окружной суд Невады
 Федеральный окружной суд Орегона

Также его юрисдикция распространяется на решения территориальных судов:
 Окружной суд Гуама
 Окружной суд Северных Марианских островов

История 
На момент создания в 1891 году Конгрессом девятого апелляционного округа он не был таким большим как сейчас. Первоначально юрисдикция Апелляционного суда данного округа распространялась только на штаты Калифорния, Айдахо, Монтана, Невада, Орегон и Вашингтон. В последующем в связи с увеличением числа штатов в составе США, главным образом на Западном побережье, а также приобретением некоторых островных территорий за пределами страны, юрисдикция суда за счёт них была расширена. В 1900 году в состав США вошли Гавайи, в 1912 году была присоединена Аризона, в 1948 году полноправным штатом стала Аляска, до этого именовавшаяся специальной территорией, также статус ассоциированных территорий с США получили Гуам в 1951 году и Северные Марианские острова в 1977 году — все они были включены в девятый округ.

Кроме того в период с 1906 по 1943 год Апелляционный суд девятого округа также рассматривал апелляции на решения , обладавшего экстерриториальной юрисдикцией по разрешению любых дел с участием  американских граждан на территории Китая. Такой судебный орган был сформирован по аналогии с , созданном ещё в 1865 году и действовавшим в Шанхае. Они прекратили своё существование в 1943 году, когда Великобритания и Соединенные Штаты отказались от экстерриториальных прав в Китае.

См. также 
 Судебная система Соединённых Штатов Америки
 Федеральная судебная система США

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Дела, рассмотренные в Апелляционном суде девятого округа с 1994 года. Система FindLaw

Суды по алфавиту
9